Тертон — многозначный термин.

Фамилия 
  (1818—1887) — новозеландский политик, член Палаты представителей от Нью-Плимута (1863—1864).
  (1735—1806) — английский врач, член Королевского общества (с 1763).
 Тертон (Тортон), Кетт (Биркетт Кили Тертон; р. 1982) — канадский телевизионный и киноактёр.
  — британский военнослужащий, капитан 40-го пехотного полка, отвечавший за повторное заселение в 1825 году осуждёнными острова Норфолк.
  (1903—1994) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Терска и Молтона (1929—1974).
  (род. 1921) — английский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клуба «Шеффилд Уэнсдей».
 Тертом, Томас (1764—1844) — британский политик, член Палаты общин от Садерка (1806—1812).
  (1780—1864) — британский математик, теолог и англиканский священник, Лукасовский профессор математики (1822—1826), епископ Или (с 1845).
  (1857—1929) — британский политик, член Палаты общин от Терска и Молтона (с 1915).
  (род. 1932) — тринидадский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1956 года.
  (род. 1938) — британский антрополог-таист, председатель кафедры антропологии Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета.

  (ур. Тертон; р. 1940) — английская крикетчица, обладатель Кубка мира 1973 года.
 Крюгер, Чед (ур. Тертон; р. 1974) — канадский музыкант, фронтмен рок-группы Nickelback.

Другое 
 Тертон — в тибетском буддизме: человек, находящий «клады» буддизма.